Фо́рсстрём () — шведская фамилия. Известные носители:

 Форсстрём, Туа (род. 1949) — финская шведоязычная писательница.
 Форсстрём, Эйно (1889—1961) — финский гимнаст.